Marenesi – abitanti di Marene
Marenesi – abitanti di Mareno di Piave